Фотоискусство — основанное на технологиях фотографии искусство создания фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника. Считается одним из изобразительных искусств и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.

Для фотоискусства характерно значительное разнообразие технических средств и богатство изобразительного языка. Произведения фотоискусства могут быть как художественным вымыслом, так и художественным документом и противопоставляются бытовой и коммерческой фотографии, которая используется для рекламы товаров и услуг.

Проблема определения 

В настоящее время не существует чёткого определения понятия «фотоискусство» или «художественная фотография». В качестве примера — определения, встречающиеся в справочниках, научных статьях, интернете.

 В справочниках 
 «художественная фотография»: «эвфемизм для фотографии в стиле ню».
 «художественная фотография»: фотография, созданная как предметы искусства — то есть отражающая эмоции и восприятие художника, разделяющая их с другими (зрителями).
 «Изобразительное искусство фотографии»: создание изображений для воплощения творческого замысла фотографа. … Синоним художественной фотографии.

 В научных статьях 
 В двух работах Кристоферсон в 1974 г. определил фотохудожника как «человека, создающего и распространяющего фотографии как искусство».
 В 1986 в этнографической и исторической статье Доны Шварц не содержится определения «изобразительного искусства фотографии» в прямом виде, но она сравнивает его с фотографией фотоклубов. Также она говорит, что художественная фотография связана с другими изобразительными средствами, такими как живопись; «следует своей собственной истории и традициям» (не стремясь повторять достижения своих предшественников), «обладает своей собственной лексикой», «выражает идеи» (например, демонстрация содержания через форму), «новаторское», «субъективное», «образ жизни» и «является частью мирового рынка».

 В интернете 
 Библиотека Конгресса определяет понятия «художественная фотография» и «Искусство фотографии» как «фотография как искусство, включающее эстетическую теорию».
 Обсуждение «Изобразительного искусства фотографии» в группах Usenet, Интернет форумах и блогах не пришло к согласию по поводу определения этого термина.

Художественные особенности 
Некоторые теоретики фотографии отмечают, что фотографию отличает от других искусств второстепенное значение стиля по сравнению с тем, что именно изображено, и тем самым — ослабленная авторская индивидуальность: «Многие опубликованные фотографии выдающихся мастеров, кажется, могли бы быть сделаны другим талантливым профессионалом того же периода».

История 

Один историк фотографии утверждал, что «самым ранним представителем «изобразительного искусства »или композиционной фотографии был , который демонстрировал дагерротипы, иллюстрирующие молитву Господа в 1851 году. 
Преобразование фотографии в часть изобразительного искусства можно отнести к викторианской эпохе. Значительную роль в этом сыграли:  Джулия Маргарет Кэмерон, Чарльз Лютвидж Доджсон, Оскар Густав Рейландер и др.
До конца 1970-х годов стали преобладать некоторые жанры, такие как: ню, портреты и природные ландшафты (на примере Энсел Адамс). Прорывные «звездные» артисты 1970-х и 80-х годов, такие как: Салли Манн, Роберт Мэпплторп, Роберт Фарбер и Синди Шерман, все еще сильно полагались на такие жанры, хотя видели их свежими глазами.

Американские организации, такие как Aperture Foundation и Музей современного искусства, много сделали для того, чтобы фотография оставалась в авангарде изобразительного искусства. Создание MOMA отдела фотографии в 1940 году и назначение Бомонта Ньюхолла первым куратором часто приводят в качестве институционального подтверждения статуса фотографии как части искусства.

Современная фотография 
В современном мире развитие фотографии непосредственно связанно с появлением цифровых фотоаппаратов. С их помощью фотография стала доступной практически любому человеку. За последнее время появилось огромное количество жанров и направлений в искусстве, мода на фотографию как часть искусства растёт. Этому способствует постоянное развитие цифровой фототехники, использование сменных блоков оптики и их широкий выбор, обширные возможности по ретушированию и изменению фотоизображений в компьютерных редакторах. Также развитию фотографии способствуют различные упрощённые способы к доступу информации, каждый желающий фотограф-любитель может записаться на тематические курсы, занятия, студии и получить необходимые сведения о профессии или взять их с нуля. С появлением всемирной сети люди получили возможность находить новые работы и направления, искать коллег и быстро вступать в сотрудничество, что тоже несомненно помогает фотографии развиваться и продвигаться в массы.

Известные фотографы 
Анри Картье-Брессон
 Билл Гекас
 Василий Рябченко
 Жак Анри Лартиг
 Льюис Кэрролл
 Надар
Поликсени Папапетру
Ян Саудек
Трейси Моффат
 Хадзимэ Саватари
 Хисаги Хара
 Хо Фань
Эллен Коой
Эрик Юханссон
Юки Аояма

Галерея

См. также 

 Натюрморт
 Пейзаж
 Портрет
 Фотограмма

Примечания

Литература

Книги 
 Сергей Ландо. Фотокомпозиция для киношколы. СПб.: Политехника-сервис, 2009. 320 с.
 Лапин А. И. Фотография как... М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 296 с.

Статьи 
 Шугайло Ирина Васильевна. «Автор» и «Герой» в фотографии // Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2008. № 2.
 Дроздова-Пичурина Надежда Николаевна. Репрезентация художественных парадигм советского фотоискусства: на материале фотовыставок 1920—1930-х годов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2013. № 162.
 Захаров Сергей Вадимович. Фотопортрет как избыточный элемент жанровой классификации фотожурналистики // Журналистский ежегодник 2013. № 2-2.

Ссылки